Трка на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 8. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичар из 25 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014 .

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године на 60 метара препоне у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 60 метара препоне у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 31 такмичар је подељен у 4 групе. За пласман у полуфинале пласирали су се троје првопласираних из група (КВ) и четворица према постигнутом резултату (кв).,.

Полуфинале 
У полуфиналу 16 такмичара је подељено у 2 групе. За пласман у финале пласирали су се четворо првопласираних из група (КВ).,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 60 метара са препонама на Светском првенству у атлетици у дворани